Der Palast steht für:
 Der Palast (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie aus dem Jahr 2022
 Der Palast (Roman), deutscher Titel des Romans Le Palace von Claude Simon, 1962